Bainbridge peut faire référence à :

Nom de famille 
 Angie Bainbridge, une nageuse australienne,
 Arthur Bainbridge, aquarelliste
 Beryl Bainbridge, un romancier anglais,
 Christopher Bainbridge (1464?-1514), un archévêque de York et cardinal
 Cyril Bainbridge (1928-)
 David Bainbridge (1941-2013), artiste-peintre
 
  (1930-)
 Emerson Muschamp Bainbridge (1817-1892) , le cofondateur du Bainbridge department store en 1832
  (1845-1911)
 F. Edith Bainbridge, artiste-peintre et illustrateur
  (1874-1921)
 Frederick Thomas Bainbridge (1834 - 1915)
 , un physicien nucléaire et ingénieur,
  (1867 - 1943)
 Henry Bainbridge (1903 - 1993)
  (1862 - 1940)
 Janet Mary Bainbridge (1947-)
 John Bainbridge (1582-1643)
 John Hugh Bainbridge (1845 - 1901)
 Kenneth Bainbridge, un physicien et directeur du test trinity durant le projet manhattan,
 , une musicienne australienne,
 Norman Bruce Bainbridge (1869 - 1935)
 Percy Agnew Bainbridge (1864 - 1934)
 Simon Bainbridge (1952-2021), un compositeur anglais
 , un professeur de loi à l'UCLA,
  (Bainbrigg) (baptisé en 1574-mort en 1646)
 William Bainbridge (1774-1833), un commandant dans la marine américaine,
 William Bainbridge (1784–1860)
 William Bainbridge (-1831)
 William Frank Bainbridge (1873 - 1953)
 William Sims Bainbridge, un sociologue américain,
 Howard Gurney Daniell-Bainbridge (-1950)

Prénom 
 Roger Bainbridge Backhouse (1938-)
 Charles Edward Bainbridge Brett (1928-2005)
 Bainbridge Colby (1869 - 1950)
  (1903 - 1973), artiste-peintre et sculpteur
  (1838 - 1922)
 Alexander Bainbridge Craddock (1893 - 1962)
 Bainbridge Crist (1883 - 1969)
 Frederick William Bainbridge Landon (1860 - 1937)
 James William Bainbridge Landon (1890 - 1966)
 Henry Bainbridge McCarter (1866 - 1942), artiste-peintre et illustrateur
 Mainwaring Bainbridge Pescod (1933-)
 William Bainbridge Reynolds (1855-1935)
 , un sénateur américain du New Hampshire,
  (1955-)
 Arthur George Bainbridge West (1864 - 1952)

Localités 

 , une localité du Yorkshire du Nord en Angleterre,
 Bainbridge, une localité du Comté de Decatur en Géorgie, où a été élevée l'actrice américaine Miriam Hopkins,
 Bainbridge (Indiana), une localité de l'Indiana, où a grandi le joueur de basketball américain Larry Steele,
 Bainbridge, une ville de l'État de New York,
 Bainbridge, un village de l'État de New York,
 dans l'Ohio :
 , une localité du comté de Geauga,
 , une localité du comté de Ross,
 Bainbridge (Pennsylvanie), une localité de Pennsylvanie, où est né l'ichtyologiste américain Tarleton Hoffman Bean,
 île de Bainbridge, une île dans l'État de Washington,
 Bainbridge Township

Autres 
 ,

Références